Anny Attema (1955), sociaaldemocratisch politica en burgemeester van Ridderkerk
Eilard Jacobus Attema (1818 - 1886), liberaal politicus